Karanovo (Boergas), plaats in de oblast Boergas, Bulgarije
 Karanovo (Sliven), plaats in de oblast Sliven, Bulgarije, locatie van de archeologische vindplaats Karanovo
 Karanovocultuur, naam voor een serie archeologische culturen uit met name het neolithicum (I-IV)
Voor de kopertijdcultuur Karanovo V zie Boiancultuur
Voor de kopertijdcultuur Karanovo VI zie Gumelnițacultuur
Voor de bronstijdcultuur Karanovo VII zie Ezerocultuur